Valentin Muste (n. 18 septembrie 1954, Coroieni) este un pictor din România.

Biografie
Pictorul Valentin Muste s-a născut la 18 septembrie 1954 în Coroieni, Maramureș. A absolvit în 1973 Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu, la specialitatea pictură. 

Debutul expozițional a avut loc când artistul era doar un adolescent de 19 ani. Prezent în expoziții din România, Ungaria, Ucraina, Polonia și Germania, Muste este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala din Baia Mare, oraș în care s-a stabilit după absolvirea institutului. 

Este căsătorit cu fiica preotului greco-catolic Grigore Dogaru. 

A decorat prin arta sa peste 15 biserici ortodoxe și catolice din România. Între 1986 și 1987 Valentin Muste a executat lucrările de pictură la biserica din Criștelec, Sălaj. A pictat biserica greco-catolică Moișa, cu hramul "Neprihănita Zămislire", finalizată în 1996 și biserica greco-catolică "Regina Sf. Rozar", din Târgu Mureș, finalizată în 1997. A pictat Biserica Sfânta Cruce din Baia Mare.

Note

Legături externe  
 INTERVIU - Valentin Muste, un lord al penelului 

Nașteri în 1954
Oameni din județul Maramureș
Români greco-catolici
Pictori români